|-
| 5601 || 1991 VR || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5602 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5603 Rausudake || 1992 CE || 5 februarie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
|  || 1992 FE || 26 martie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5605 Kushida || 1993 DB || 17 februarie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 5606 Muramatsu || 1993 EH || 1 martie 1993 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 5607 || 1993 EN || 12 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 5608 Olmos || 1993 EO || 12 martie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5609 Stroncone || 1993 FU || 22 martie 1993 ||  || 
|-
| 5610 Balster || 2041 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5611 || 1943 DL || 26 februarie 1943 || Turku || L. Oterma
|-
| 5612 Nevskij ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5613 Donskoj ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5614 Yakovlev || 1979 VN || 11 noiembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5615 Iskander || 1983 PZ || 4 august 1983 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5616 Vogtland ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 5617 Emelyanenko || 1989 EL || 5 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5618 Saitama || 1990 EA || 4 martie 1990 ||  || 
|-
| 5619 Shair ||  || 26 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5620 Jasonwheeler || 1990 OA || 19 iulie 1990 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 5621 Erb ||  || 23 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 5622 ||  || 14 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5623 Iwamori || 1990 UY || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 5624 Shirley ||  || 11 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5625 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5626 || 1991 FE || 18 martie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5627 || 1991 MA || 16 iunie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5628 Preussen ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 5629 Kuwana ||  || 20 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 5630 Billschaefer || 1993 FZ || 21 martie 1993 || Palomar || 
|-
| 5631 Sekihokutouge ||  || 20 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 5632 Ingelehmann || 1993 GG || 15 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5633 ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 5634 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5635 Cole ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5636 Jacobson || 1985 QN || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5637 Gyas ||  || 10 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  ||  || 10 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5639 || 1989 PE || 9 august 1989 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 5640 Yoshino ||  || 21 octombrie 1989 || Kagoshima || , 
|-
|  || 1990 DJ || 27 februarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5642 Bobbywilliams ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5643 Roques ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5644 Maureenbell ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  || 1990 SP || 20 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
|  || 1990 TR || 11 octombrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5647 || 1990 TZ || 14 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5649 Donnashirley ||  || 18 noiembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5650 Mochihito-o || 1990 XK || 10 decembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 5651 Traversa ||  || 14 februarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
|  ||  || 24 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  ||  || 21 noiembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 5654 Terni || 1993 KG || 20 mai 1993 ||  || 
|-
| 5655 Barney || 1159 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5656 Oldfield || A920 TA || 8 octombrie 1920 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| 5657 Groombridge ||  || 28 august 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5658 Clausbaader || 1950 DO || 17 februarie 1950 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5659 ||  || 18 iulie 1968 ||  || , 
|-
| 5660 || 1974 MA || 26 iunie 1974 || Palomar || 
|-
| 5661 Hildebrand ||  || 14 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5662 Wendycalvin ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5663 McKeegan ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5664 Eugster ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5665 Begemann ||  || 30 ianuarie 1982 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 5666 Rabelais ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5667 Nakhimovskaya ||  || 16 august 1983 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 5668 Foucault || 1984 FU || 22 martie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5669 ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5670 Rosstaylor ||  || 7 noiembrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5671 Chanal || 1985 XR || 13 decembrie 1985 || Caussols || 
|-
| 5672 Libby ||  || 6 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5673 McAllister ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5674 Wolff ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5675 Evgenilebedev ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5676 Voltaire ||  || 9 septembrie 1986 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5677 Aberdonia ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5678 DuBridge || 1989 TS || 1 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5679 Akkado || 1989 VR || 2 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 5680 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5681 Bakulev ||  || 15 septembrie 1990 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5682 Beresford || 1990 TB || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5683 Bifukumonin || 1990 UD || 19 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 5684 Kogo ||  || 21 octombrie 1990 || Oohira || T. Urata
|-
| 5685 Sanenobufukui || 1990 XA || 8 decembrie 1990 ||  || , 
|-
| 5686 Chiyonoura || 1990 YQ || 20 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5687 Yamamotoshinobu ||  || 13 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 5688 Kleewyck ||  || 12 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5689 Rhön ||  || 9 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 5690 || 1992 EU || 7 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5691 Fredwatson || 1992 FD || 26 martie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5692 Shirao || 1992 FR || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 5693 || 1993 EA || 3 martie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5694 Berényi || 3051 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5695 Remillieux || 4577 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5696 Ibsen || 4582 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5697 Arrhenius || 6766 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5698 Nolde || 4121 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5699 Munch || 2141 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5700 Homerus || 5166 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-